Фэрвью ():

Географические места

Сейшелы 
 Фэрвью — Поселок в горах на острове Маэ

Канада 
 Фэрвью (город, Альберта) — город в северной части провинции Альберта
 Фэрвью (посёлок, Альберта) — посёлок в южной части провинции Альберта
 Фэрвью (Калгари)
 Фэрвью (район, Альберта)
 Фэрвью (Ванкувер)
 Фэрвью (Новая Шотландия)

Филиппины 
 Фэрвью, Кесон-Сити

Ирландия 
 Фэрвью (Дублин)

Южная Африка 
 Фэрвью (Гаутенг)

Великобритания 
 Фэрвью (Челтнем)

Соединённые Штаты Америки 
 Фэрвью (Айова)
 Фэрвью (Алабама)
 Фэрвью (Вайоминг)
 Фэрвью (Джорджия)
 Фэрвью (Иллинойс)
 Фэрвью (Калифорния)
 Фэрвью (Канзас)
 Фэрвью (Миссури)
 Фэрвью (Мичиган)
 Фэрвью (Монтана)
 Фэрвью (Огайо)
 Фэрвью (Оклахома)
 Фэрвью (Орегон)
 Фэрвью (Пенсильвания)
 Фэрвью (Северная Дакота)
 Фэрвью (Теннесси) — небольшой город в округе Уильямсон (Теннесси)
 Фэрвью (Техас)
 Фэрвью (Юта)
 Фэрвью (Фредериксбург, Виргиния)
 Фэрвью (Западная Виргиния)
 Фэрвью (Берлингтон, Западная Виргиния)
 Фэрвью (Истон, Мэриленд)
 Фэрвью (округ Кристиан, Кентукки)
 Фэрвью (округ Кентон, Кентукки)
 Фэрвью (округ Энн-Эрандел, Мэриленд)
 Фэрвью (округ Фредерик, Мэриленд)
 Фэрвью (округ Гарретт, Мэриленд)
 Фэрвью (округ Харфорд, Мэриленд)
 Фэрвью (округ Монтгомери, Мэриленд)
 Фэрвью (округ Вашингтон, Мэриленд)
 Фэрвью (округ Берген, Нью-Джерси)
 Фэрвью (округ Монмут, Нью-Джерси)
 Фэрвью (округ Датчесс, Нью-Йорк)
 Фэрвью (округ Уэстчестер, Нью-Йорк)
 Фэрвью (округ Банкам, Северная Каролина)
 Фэрвью (округ Юнион, Северная Каролина)
 Фэрвью-Тауншип (Миннесота)
 Фэрвью-Тауншип (Пенсильвания)
 Фэрвью (округ Скотт, Теннесси) — невключённая территория в округе Скотт (Теннесси)
 Фэрвью-Хайтс (Иллинойс)
 Йоркшип-Вилидж (Нью-Джерси) — населённый пункт в округе Кэмден (Нью-Джерси), переименованный из «Фэрвью» в 1922 году

См. также 
 Фэрвью-Парк

Примечания